Aquilino hace referencia a varios artículos:

Personas
Aquilino Benito, bandolero segoviano perteneciente a la banda del Tuerto de Pirón.
Aquilino Alonso, político español
Aquilino Amezua, organero español introductor del órgano romántico.
Aquilino Amuátegui, político socialista español.
Aquilino Barrachina, político socialista español.
Aquilino BoydAquilino de AusonaAquilino de Evreux
Aquilino Duque, escritor Premio Nacional de Literatura de 1974.
Aquilino Gómez-Acedo, jugador del Athletic Club de Bilbao. 
Aquilino Iglesia AlvariñoAquilino López, lanzador abridor dominicano.Aquilino Morcillo CrovettoAquilino Morcillo, periodista granadino;
Aquilino Pastor, músico maragato del siglo XIX y XX.
Aquilino Pío, peón rural, músico y acordeonista uruguayo.
Aquilino Ribeiro, escritor portugués.
Aquilino Villalba, futbolista paraguayo.

Además
Lucio Epidio Ticio Aquilino, senador romano.
Tito Herminio Aquilino, cónsul romano del siglo VI a. C.
Joseph Aquilina, escritor y lingüista maltés.
Pedro Aquilino López, político colombiano
Localidades en FranciaSaint-Aquilin
Saint-Aquilin-de-CorbionSaint-Aquilin-de-Pacy